Ел Ребосо има више значења:

 Ел Ребосо (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ребосо (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику